Khaan — род динозавров из семейства овирапторид, живших во времена верхнемеловой эпохи (кампан — маастрихт,  назад). Ископаемые остатки найдены в формации Дьядохта (Монголия).

Описание 

Khaan немногим отличается от других овирапторов. Его останки были обозначены родом «Ingenia», но его структура верхних конечностей, отсутствие расширения верхней трети пястных костей, считались в достаточной степени отличительными от «Ingenia» признаками и для него должен быть назначен свой собственный род.

Диета овирапторов оспаривается, возможно, они ели растения и моллюсков. Как и другие овирапторы, Khaan был, вероятно, частично плотоядным, поедая мелких позвоночных, например, млекопитающих, ящериц и других мелких динозавров. Он был также, вероятно, пернатым.

История изучения 
Единственный типовой вид Khaan mckennai назван в 2001 году палеонтологом Джеймсом Кларком. Название рода происходит от тюрко-монгольского слова — «хан» или «господин». Видовое название дано в честь палеонтолога Малколма Маккенна.

Голотип ІGМ 100/1127 состоит из почти полного скелета, найденного вместе с другим образцом, ІGМ 100/1002. Вместе они были неофициально названы «Ромео и Джульетта». Эти особи достигают около 1,2 метра в длину. Третий образец ІGМ 100/973, значительно больший по размеру, также отнесён к виду.

Палеобиология 

По данным исследования 2014 года, опубликованного в журнале Nature, Khaan, возможно, имел половой диморфизм. Два образца, голотип ІGМ 100/1127 и образец ІGМ 100/1002, были проанализированы. Диморфные особенности были найдены в передних шевронах. Обе особи были одного размера и строения, и таким образом, одинакового возраста, что исключает онтогенез. У ІGМ 100/1127, передние шевроны показали большое сходство с другими тероподами, с небольшим расширением на дистальном конце. Однако, у другой особи шевроны имели расширение выше дистального конца, который увеличивался в размерах. Исследование исключило возможность патологического объяснения, находя половой диморфизм более достоверным объяснением. Считается, что короткие шевроны характеризуют самку, так как они увеличивают пространство для откладки яиц. Кроме того, длинные шипы нужны самцу для крепления мышц, которые могли держать хвост.

Систематика 

Khaan включён в семейство овирапторид. Среди них род вероятно был более тесно связан с Conchoraptor.

Кладограмма ниже следует анализу Фанти и коллег 2012 года.

Примечания 

Овирапториды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2001 году